Влади́мир Миха́йлович Шевчу́к (9 мая 1954, Магнитогорск, Челябинская область, РСФСР, СССР) — советский футболист и российский футбольный тренер.

Карьера 
Воспитанник группы подготовки команды «Металлург» Жданов.

Игровая карьера 
 1971—1972: «Шахтёр» Донецк
 1973—1975: «Локомотив» Мариуполь
 1975: «Трактор» Павлодар
 1976—1977: «Кайрат» Алма-Ата
 1978—1979: «Локомотив» Москва
 1980—1981: «Днепр» Днепропетровск
 1981—1982: «Колос» Никополь
 1983—1984: «Локомотив» Москва
 1985—1989: «Колхети» Поти
 1992: ФК «Нефтехимик» Нижнекамск

Тренерская карьера 
 Тренер «Нефтехимик» (Нижнекамск): 1992
 Главный тренер «Сатурн» (Раменское): 1995—2002 (с перерывами)
 Главный тренер «Черноморец» (Новороссийск): 2002 (не провёл ни одного официального матча)
 Главный тренер «Сокол» (Саратов): 2003
 Главный тренер ФК «Химки»: 2004
 Тренер ЦСКА Москва: 2005
 Главный тренер «Сатурн» (Раменское): 2005
 Тренер ЦСКА Москва: 2006—2008
 Тренер «Динамо» (Киев): 2009—2010
 Главный тренер «Алания» (Владикавказ): 2010—2011.
 Тренер «Урожай» (Краснодар): конец июня 2018 — 18 июля 2018.

Выступлением «Алании» в первом круге чемпионата России-2010 остался доволен «процентов на 85-90». Утверждает, что стал тренировать «Аланию» в первую очередь по просьбе её бывшего тренера Валерия Газзаева, у которого был помощником в киевском «Динамо».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Черноморец» Новороссийск
Тренеры ФК «Сатурн» Раменское
Тренеры ФК «Сокол» Саратов
Тренеры ФК «Химки»
Тренеры ФК «Алания»